Потерпевший:

 Потерпевший — человек, права и интересы которого нарушены совершением в отношении его правонарушения или преступления.
 Потерпевший — фильм режиссёра Владимира Рябцева, психологический детектив.